Єзер () — село в Румунії, у повіті Ботошані. Входить до складу комуни Хілішеу-Хорія.
 Єзер () — село в Румунії, у повіті Васлуй. Входить до складу комуни Пуєшть.